Lombergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lombergstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Lombergstjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (3,18 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn